Värld eller världen kan syfta på:

 Världen – ett egennamn för planeten jorden sett från en mänsklig världssyn
 Flervärldstolkningen – en tolkning av kvantmekanik
 Parallella världar – ett koncept inom science fiction
 Spelvärld – en fiktiv värld som används som rammiljö inom bordsrollspel, lajv och datorspel
 Världen (tarotkort) – ett tarotkort
 Världen (ögrupp) – en konstgjord ögrupp i Dubai, Förenade Arabemiraten

Se även

 Universum – all rumtid och allt som existerar däri
 Planet – en himlakropp som rör sig i en omloppsbana runt en stjärna

ja:世界 (曖昧さ回避)
ro:Lume (dezambiguizare)